Paraliochthonius är ett släkte av spindeldjur. Paraliochthonius ingår i familjen käkklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkklokrypare
Paraliochthonius